Darmsortiergeräte dienen dazu, Naturdärme auf ihren Durchmesser („Kaliber“) hin zu prüfen und zu sortieren, um sie beispielsweise als Wursthülle verwenden zu können.

Dazu wird der Darm über einen Darmsortierhahn zunächst mit Wasser befüllt. Anschließend wird sein Kaliber mit einer Lehre, dem Darmmessblock,  bestimmt. Am Ende wird der Darm mit einem  Darmabschneider auf die vorgegebene Länge gekürzt und nicht verwendbare Enden werden abgeschnitten.

Das Verfahren wird für Därme von Schaf und Schwein angewandt.

Einzelnachweise 

Fleischverarbeitung
Küchenmaschine
Wurstware als Thema
Prüfwerkzeug